Velika nagrada Brazilije 1995 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 26. marca 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:20,081
| 1:20,429
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:22,131
| 1:20,382
| +0,301
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:21,343
| 1:20,422
| +0,341
|-
! 4
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| brez časa
| 1:20,888
| +0,807
|-
! 5
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:21,015
| 1:20,906
| +0,825
|-
! 6
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:21,655
| 1:21,041
| +0,960
|-
! 7
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:22,017
| 1:21,399
| +1,318
|-
! 8
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:22,370
| 1:21,749
| +1,668
|-
! 9
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:22,821
| 1:21,779
| +1,698
|-
! 10
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:22,208
| 1:21,914
| +1,833
|-
! 11
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,165
| 1:22,325
| +2,244
|-
! 12
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:23,470
| 1:22,416
| +2,335
|-
! 13
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:23,403
| 1:22,468
| +2,387
|-
! 14
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:24,065
| 1:22,872
| +2,791
|-
! 15
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:23,251
| 1:22,971
| +2,890
|-
! 16
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:23,350
| 1:22,975
| +2,894
|-
! 17
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:56,532
| 1:24,383
| +4,302
|-
! 18
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:24,443
| 1:25,205
| +4,362
|-
! 19
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 1:24,723
| 1:25,161
| +4,642
|-
! 20
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 1:25,819
| 1:25,127
| +5,046
|-
! 21
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:27,036
| 1:25,225
| +5,144
|-
! 22
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:27,440
| 1:25,886
| +5,805
|-
! 23
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:27,204
| 1:26,269
| +6,188
|-
! 24
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 2:01,610
| 1:27,323
| +7,242
|-
! 25
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| brez časa
| 1:27,792
| +7,711
|-
! 26
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| brez časa
| 1:28,106
| +8,025
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 71
| 1:38:34,154
| 2
| 10
|-
! 2
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 71
| + 11,060 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 8
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 69
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 65
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! 10
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 64
| +7 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 62
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 48
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 47
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 47
| Zavrten
| 23
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 41
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 30
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 30
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 23
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 16
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 16
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 15
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 15
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 12
| Krmil. sistem
| 26
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 10
| El. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 0
| Menjalnik
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995